Allactaga firouzi és una espècie de rosegador de la família dels dipòdids. És endèmic de la província d'Isfahan (Iran), on viu a una altitud d'aproximadament 2.250 msnm. El seu hàbitat natural són les estepes de muntanya amb el sòl gravenc. No se sap res sobre la seva abundància. Es desconeix si hi ha cap amenaça significativa per a la supervivència d'aquesta espècie.

Referències 

Firouzi